Приз «Вместе с командой» учреждён президиумом Федерации футбола спортивных обществ профсоюзов в 1978 году. Он вручался команде высшей лиги чемпионатов СССР и России по футболу за лучшую организацию и проведение матчей на своём поле, подготовку стадиона, джентльменское поведение зрителей.

В 1993 году переходящий приз был возрождён футбольным объединением любителей. В начале сезона 2007 года на безвозмездной основе был передан редакции газеты «Щит и меч».

Обладатели приза

Чемпионат СССР

Чемпионат России

Примечания

Ссылки 
 Обладатели приза «Вместе с командой»

Футбольные награды в СССР
Футбольные награды в России